Arizona Bill ou Il était une fois la mort (titre italien : La strada per Fort Alamo) est un film franco-italien réalisé par Mario Bava (sous le pseudonyme de John M. Old), sorti en 1964.

Synopsis 

3 bandits, Bud Massedy, son ami Slim et un  font équipe pour attaquer une banque, mais le bandit fait faux bond aux deux amis fuyant avec l'argent. En route pour Fort Alamo, Bud et Slim partent à sa recherche.

Fiche technique 
 Titre original : La strada per Fort Alamo
 Titre français : Arizona Bill
 Titre belge : Il était une fois la mort
 Réalisation : Mario Bava
 Scénario : Livia Contardi, Lorenzo Gicca Palli et Franco Prosperi
 Photographie : Mario Bava et Ubaldo Terzano
 Musique : Piero Umiliani
 Pays de production :  - 
 Langue de tournage : italien
 Format : Couleurs
 Genre : western
 Date de sortie : 1964

Distribution 
 Ken Clark  (VF : Jacques Berthier) : Bill / Bud Massedy / Lt. John Smith

 Jany Clair  (VF : Elle-même) : Janet
 Michel Lemoine  (VF : lui-même) : Carson
 Adreina Paul : Mrs. Collins
 Alberto Cevenini : Slim / Sgt. Jim Kincaid
 Gustavo de Nardo (VF : Lucien Bryonne) : le sergent Warwick
 Antonio Gradoli (VF : Jean Violette) : le capitaine Hull
 Gérard Herter : Silver
 Claudio Ruffini : un joueur

Liens externes 
 

Film italien sorti en 1964
Film français sorti en 1964
Western italien
Western français
Western spaghetti
Film réalisé par Mario Bava
Film avec une musique composée par Piero Umiliani